68000 Based désigne un système de jeu vidéo d'arcade.

Durant les années 1980 et 1990, plusieurs fabricants ont utilisé ce nom pour nommer une de leurs créations.

68000 Based signifie « basé sur le 68000 ». 68000 est un processeur très fréquemment utilisé sur les systèmes d'arcade durant l'âge d'or des jeux d'arcade, le Motorola 68000.

Les systèmes qui portent ce nom sont :
 68000 Based, par Atari
 68000 Based, par Capcom
 68000 Based, par Kaneko
 68000 Based, par SNK
 68000 Based, par Taito

Articles connexes 
 Dual 68000 Based, par Konami
 Dual 68000 Based, par Atari
 Alpha 68000 Based, par SNK